Aroha steht für:

 Te Aroha, Ortschaft in der Region Waikato auf der Nordinsel Neuseelands
 Aroha Island, Insel in der Bay of Islands, Neuseeland
 Aroha Fitness, Tanzstil mit kriegerischen Elementen